

Калдуни — село в гміні Белхатув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Калдуни — село в гміні Ілава Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства